Артур Манфред Макс Ниф (; 26 октября 1932, Вальпараисо, Чили — 8 августа 2019, Вальдивия, Чили) — чилийский экономист немецкого происхождения, автор концепции  и развития , эмерит профессор, ректор  в Вальдивии в 1994—2002 годах, профессор экономики в Калифорнийском университете в Беркли в 1961—1993 годах.

Биография 
Манфред родился 26 октября 1932 года в Вальпараисо в Чили в немецкой семье, прибывшей после Первой мировой войны. Мать Магдалена Софи Ниф с гуманистическим и музыкальным образованием и отец экономист Альфред Вильгельм Герман Макс. Среднее образование Манфред получил в лицее Приложения (Сантьяго).

Получил степень бакалавра управления проектированием в 1954 году, магистерскую степень по экономики развития в 1956 году, сдал  по экономической теории в 1957 году в Чилийском университете.

Свою трудовую деятельность начал в компании Shell в 1953—1957 годах. В течение 1957—1961 годах преподавал в различных вузах. В 1961—1993 годах занимал должность профессора экономики в Калифорнийском университете в Беркли. В 1994—2002 годах был назначен профессором кафедры экологической экономики и ректором  в Вальдивии.

Макс-Ниф баллотировался на пост президента Чили как независимый кандидат на выборах 1993 года и занял 4-е место, набрав 5,55 % голосов.

Был членом , членом Римского клуба с 2003 года, членом , членом Нью-Йоркской академии наук, членом Академии Леопольда Кохра в Зальцбурге, членом общества Шумахера, основателем Центра альтернатив развития (CEPAUR) в 1981 году.

Манфред Макс Ниф скончался 8 августа 2019 года в Вальдивии.

 Семья
Был женат на Габриэле де Амести и имел двух дочерей: Магдалена и Марсия.

Награды 
За свои заслуги был неоднократно награждён:
 1983 — премия «За правильный образ жизни» «за возрождение малых и средних общин с помощью „босоногой экономики“»;
 2008 — премия Кеннета Боулдинга от Международного общества экологической экономики;
 почётный доктор (honoris causa) по экономике Иорданского университета;
 награда Высшей чести от университета Сока;
 национальная премия «за поощрение и защиту прав человека».

Библиография 

 Max-Neef M.A. Human scale development. — New York: Apex Press, 1991.
 Max-Neef M.A., Elizalde A., Hopenhayn M. Human Scale Development — The Apex Press, 1991 — 114p. — isbn 0-945257-35-X4;
 Max-Neef M.A. From the Outside Looking In: Experiences in Barefoot Economics//Dag Hammarskjöld Foundation, London: Zed Press, 1992 — 208p. — isbn 1-85649-188-9
 Max-Neef M.A., Ekins P. Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation — Routledge, 1992 — 432p. — isbn 0-415-07976-4
 Max-Neef M.A. The living economy. London and New York: Routledge and Kegan Paul, 1992.
 Max-Neef M.A. Desarrollo a escala humana. M Max-Neef, A Elizalde, M Hopenhayn: Barcelona: Publicaciones Icaria, 1993.
 Max-Neef M.A. Economic growth and quality of life: a threshold hypothesis. Ecological Economics, 1995.
 Max-Neef M.A. Economic growth, carrying capacity and the environment: a response.Ecological Economics, 1995.
 Max-Neef M.A. Economic growth and quality of life. Ecological Economics, 1995.
 Max-Neef M.A. Economics Unmasked: from Power and Greed to Compassion and the Common Good. M Max-Neef, P B Smith. Totnes: Green Books, 2011.

Примечания 

Кандидаты в президенты Чили
Экономисты Чили
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли